Tamar Valley má více významů:

 Tamar Valley (Anglie) – údolí v Anglii
 Tamar Valley (Tasmánie) – údolí v Tasmánii